Mroczek ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Mroczek, US-amerikanisch-polnische Religionswissenschaftlerin
 Honorata Mroczek (1930–2022), polnische Turnerin
 Maciej Mroczek (* 1973), polnischer Politiker der Ruch Palikota (Palikot-Bewegung)